Perkins é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Perkins (Dakota do Sul)
 Condado de Perkins (Nebraska)

Desambiguações de topônimos